Sredets peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Средец) :
l'ancien nom, de 809 à 1376, de la ville de Sofia ;
Srédéts, un des 24 raïoni (« arrondissements municipaux ») de la ville de Sofia#Divisions administratives ;
une composante de deux noms successifs du club de football FK CSKA Sofia, appelé :
de 1985 à 1987, FK Srédéts Sofia puis,
de 1987 à 1989, CFKA Srédéts Sofia ;
Srédéts, commune dans la région de Bourgas ;
Srédéts, ville et chef-lieu de la commune de Srédéts, dans la région de Bourgas ;
Srédéts, village de la commune de Nédélino, dans la région de Smolyan ;
Srédéts, village dans la commune d'Opan, dans la région de Stara Zagora.